Scaroni ist ein Familienname folgender Personen:

 Paolo Scaroni (* 1946), italienischer Manager
 Silvio Scaroni (1893–1977), italienischer Jagdflieger